

Топоним 
 Телин — городской округ в провинции Ляонин КНР.
 Телин (уезд) — уезд городского округа Телин провинции Ляонин (КНР).

Фамилия 
 Телин, Владимир Никитович (1941—2012) — российский художник.